Междуре́чье — местность, расположенная между двумя смежными реками. Включает в себя водораздельное пространство и склоны сопредельных речных долин.

Термин «Междуречье» применяется главным образом по отношению к равнинным территориям.

Поверхность междуречья обычно слабо затронута эрозионным расчленением (уклоны не превышают 3—4 градусов). Для междуречий характерны плакорные почвы и растительность, встречаются озёра, верховые болота, западины.

В горной местности встречаются различные виды междуречий — острые гребни и пики, плоские водоразделы, которые граничат с крутыми склонами, выпуклые, имеющие наклон в одну сторону. В приводораздельной части междуречий может сохраняться древний рельеф различного возраста и происхождения.

Исторические междуречья 
 Самым известным междуречьем в истории земных цивилизаций является Месопотамия между реками Тигр и Евфрат, по среднему и нижнему их течению.
 В междуречье находилась историческая область Мавераннахр в Центральной Азии. На арабском языке это слово обозначает междуречье, страну, которая находится за рекой, между реками.
 Аргентинское Междуречье — природная область в Аргентине (провинции Коррьентес и Энтре-Риос), в междуречье Параны и Уругвая.

Топонимика 
Слово «Междуречье» , как характерный гидрографический признак, входит в состав многих простых или сложных географических названий России.
 Междуреченск — город в Кемеровской области
 Междуреченск — посёлок городского типа в Удорском районе Республики Коми
 Междуреченск — посёлок городского типа в Сызранском районе Самарской области
 Междуреченский — посёлок в Пинежском районе Архангельской области
 Междуреченский — посёлок городского типа в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа
 Междуреченский — хутор в Павловском районе Краснодарского края
 Междуреченский район в Вологодской области (районный центр — село Шуйское)
 Междуречье — посёлок в Кольском районе Мурманской области
 Междуречье — село в Алатырском районе Чувашской Республики (Междуреченское сельское поселение Алатырского района)

См. также 
 Водосборный бассейн
 Речная сеть
 Речная система
 Речная терраса
 Обь-Томское междуречье

Примечания

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия. В 5 томах. — М.: Сов. энциклопедия, 1961.
 Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Глав. ред. А. Ф. Трешников. — М.: Сов. энциклопедия, 1988. — 432 с., ил.

Ссылки 

Гидрография
Равнины